

Italia

Abruzzo 
 Chiesa della Madonna Addolorata – chiesa di Atessa
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di San Salvo

Basilicata 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Maratea

Campania 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Napoli
 Chiesa dell'Addolorata a Palazzo Cassano Ayerbo D'Aragona – chiesa di Napoli
 Chiesa dell'Addolorata alla Pigna – chiesa di Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Forlì

Liguria 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Gorreto

Lombardia 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Melegnano
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Vigevano

Marche 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Corinaldo

Puglia 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Foggia
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Galatina

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Barcesino, frazione di Ledro
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Bolognano, frazione di Arco 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Mezzolombardo
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Mosana, frazione di Giovo
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Ronchi Valsugana
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Sporminore
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Trento

Svizzera 
 Chiesa dell'Addolorata – chiesa di Breggia
 Chiesa dell'Addolorata e di San Carlo Borromeo – chiesa di Castel San Pietro
 Chiesa-oratorio dell'Addolorata – chiesa di Pontegana, frazione di Balerna
 Oratorio dell'Addolorata e di San Nicola da Tolentino – chiesa di Corteglia, frazione di Castel San Pietro

Pagine correlate 
 Santuario dell'Addolorata